Município de Auglaize pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Auglaize (condado de Camden, Missouri), um município localizado no condado de Camden.
 Município de Auglaize (condado de Laclede, Missouri), um município localizado no condado de Laclede.
 Município de Auglaize (condado de Allen, Ohio), um município localizado no condado de Allen.
 Município de Auglaize (condado de Paulding, Ohio), um município localizado no condado de Paulding.